Мыльница — ёмкость для хранения мыла (в виде коробки или сосуда).
 Мыльница — просторечное название любительской фотокамеры, не требующей для съёмки особых навыков, внешне напоминающей мыльницу.
 «Мыльница» — фильм Майкла Хоффмана 1991 года.
 Мыльница — (трансформировавшееся от старинного «мульница») V-образная рукоятка «косы-литовки». Происходит от глагола «мулить» — сжимать, натирать.